Бон вояж: кино и другое.

Кино 
 Бон вояж (фильм, 1944) — фильм 1944 года.
 Бон вояж (фильм, 1954) — фильм 1954 года.
 Бон вояж (фильм, 1962) — фильм 1962 года.
 Бон вояж (фильм, 2003) — фильм 2003 года.
 Бон вояж (фильм, 2006) — фильм 2006 года.
 Бон вояж (фильм, 2016) — фильм 2016 года.
 Бон вояж — название 35-й серии мультсериала «Сказочный патруль».
 Бон вояж — шоу 2016-2019 годов музыкальной группы BTS.

Музыка 
 Бон вояж — музыкальная группа.

Другое 
 The Sims 2: Bon Voyage — шестое дополнение к компьютерной игре The Sims 2, вышла в 2007 году.

См. также 
 Бомб Вояж - это персонаж из мультфильма «Суперсемейка».
 Вояж
 Voyage